Niemcy:
 Körner – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Osoby:
 Alfred Körner – austriacki piłkarz
 Hellmut Körner – niemiecki polityk
 Max Körner – zbrodniarz hitlerowski
 Robert Körner – austriacki piłkarz
 Theodor Körner – niemiecki poeta
 Theodor Körner – austriacki polityk